Орлеа́н ():

Топонимы

Населённые пункты 
 Орлеан — город во Франции, административный центр департамента Луаре.
 Орлеан — село в Благовещенском районе Алтайского края, Россия.
 Новый Орлеан — город в США, штат Луизиана.
 Орлеане — историческая провинция Франции.

Районы 
 Орлеан — округ во Франции в департаменте Луаре (Центр).

Прочее 
 Орлеан — остров в устье р. Св. Лаврентия.

Искусство 
 Орлеанская дева — опера П. И. Чайковского.
 Орлеанская дева — драма Фридриха Шиллера
 Орлеанская девственница — поэма Вольтера.
 Орлеан — фильм режиссёра Андрея Прошкина

Прочее 
 Энтенте Орлеан — французский баскетбольный клуб.
 Университет Орлеана — французский государственный университет в Орлеане.
 Орлеанский дом — название некоторых ветвей династии Капетингов.
 Орлеанская война (1688—1697) — война между Францией и Аугсбургской лигой.

См. также 
 Орлинс